

Patronyme 

 Famille de Bourbourg, famille noble française ;
 Philippe de Bourbourg (-v. 1292), seigneur flamand ;
 Béatrix de Bourbourg (v. 1133-av. 1142), fille d’Henri de Bourbourg ;
 Brasseur de Bourbourg (1814-1874), missionnaire et archéologue français.

Toponyme 

 Bourbourg, commune française, située dans le département du Nord ;
 Canal de Bourbourg, canal français du département du Nord ;
 Canton de Bourbourg, ancien canton français du Nord ;
 Église Saint-Jean-Baptiste de Bourbourg, église catholique du département du Nord ;
 Ligne de Watten - Éperlecques à Bourbourg, ligne ferroviaire française ;
 Gare de Bourbourg, gare ferroviaire française du Nord ;
 Châtellenie de Bourbourg, arrondissement de Flandre maritime.

Autres 

 Poule de Bourbourg , race de poule domestique ;
 Canard de Bourbourg, race de canard domestique.